Newhalen peut faire référence à :
 Newhalen, localité d'Alaska, dans le Borough de Lake and Peninsula
 La rivière Newhalen, rivière d'Alaska